Schweinitziella är ett släkte av svampar. Schweinitziella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schweinitziella